spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Spółdzielnia – część wsi Pcin w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów 
 Spółdzielnia – część wsi Przeuszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów